Givrés ! est une série de bande dessinée créée par Bruno Madaule. Elle est créée en 2006 dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publications

Périodiques

Albums

Liens externes 

Givrés ! sur le site bdoubliees.

Bande dessinée française
Série Dupuis
Bande dessinée humoristique
Série publiée dans Spirou dans les années 2000
Série publiée dans Spirou dans les années 2010